Billy Ripken